«Sentimental Journey» — другий студійний альбом американської співачки і акторки Еммі Россум. В США вийшов 29 січня 2013.

Список пісень

Чарти

Примітки 

Альбоми Еммі Россум
Альбоми Warner Bros. Records
Альбоми та пісні, спродюсовані Стюартом Бовлієм